Бларамберг — имя собственное; фамилия.

 
 Бларамберг, Павел Иванович (1841―1907) ― композитор, сын И. Ф. Бларамберга
 Бларамберг, Елена Ивановна (по мужу Апрелева) — педагог и романистка, писавшая под псевдонимом Ардов Е.